Llanera kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Llanera (Nueva Ecija), ort och kommun,

Spanien 

 Llanera (kommun i Spanien, Asturien),